Професіональна футбольна група А 1960–61 — 37-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона ввосьме поспіль здобув ЦДНА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Спартак (Варна) взяв участь у Кубка володарів кубків 1961—1962 як фіналіст Кубка Болгарії 1960—1961.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1960–1961
Болгарія
Болгарія